Artkino steht für:

 allgemein ein Programmkino
 Artkino Pictures, eine ehemalige US-amerikanische Firma für den Vertrieb sowjetischer Filme